

Geografia

Austria 
 Salzburg – miasto statutarne
 Salzburg – kraj związkowy
 Salzburg – były powiat (1816-1850)
 Salzburg-Umgebung – powiat w kraju związkowym Salzburg

Niemcy 
 Salzburg – dzielnica Coppenbrügge
 Salzburg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Inne 
 (6442) Salzburg – planetoida
 Salzburg – archidiecezja
 Salzburg – księstwo

Zobacz też 
 Austria Salzburg
 EC Red Bull Salzburg
 Red Bull Salzburg